Новая Кругляковка () — село, Богуславский сельский совет, Боровский район, Харьковская область.

Население по переписи 2001 г. составляет 67 (32/35 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новая Кругляковка находится на правом берегу реки Лозовая, которая через 5 км впадает в Оскольское водохранилище (река Оскол).
На расстоянии в 2 км расположено село Богуславка.
В 2-х км проходит железная дорога, ближайшая станция Имени Олега Крючкова (4 км).
Параллельно железной дороге проходит автомобильная дорога .

История 
 1680 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть птице-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)